Ride (együttes)
Ride (Ciara-dal)
Ride (Loreen-album)
Ride (Loreen-dal)
Ride (Naughty by Nature-album)
Ride (Twenty One Pilots-dal)
Ride (videójáték)